Verzasca – comune del Canton Ticino, Svizzera
 Verzasca – fiume del Canton Ticino, Svizzera
 Lago della Verzasca – lago della Svizzera
 Diga della Verzasca – diga della Svizzera
 Valle Verzasca valle del Canton Ticino, Svizzera